Newburn est un patronyme et toponyme pouvant désigner:

Patronyme 
 (1906-1974), administrateur et éducateur américain
 (1918-2003), joueur de cricket irlandais
 (né en 1959), spécialiste en criminologie britannique

Toponyme

Newburn, ancien quartier de Perth laissant place à l'Aéroport de Perth

, paroisse et district de Newcastle upon Tyne en Angleterre
, paroisse du comté de Fife en Écosse

Autre
(2955) Newburn, astéroïde de la ceinture d'astéroïdes

Voir aussi
, communauté de la Nouvelle-Écosse au Canada

Homonymie de patronyme
Homonymie de toponyme